Holiday Inn San Salvador Hotel salvadoreño fundado en el 2001. En la actualidad se encuentra entre los hoteles más prestigiosos de San Salvador con 131 modernas habitaciones y 9 salones modulares con capacidad de 10 a 900 personas. Ubicado estratégicamente en Santa Elena cerca de los importantes centros de negocios y comercios de la ciudad. Cuenta con el Restaurante El Bálsamo y con el café Essenza.

Historia 
En julio de 1999 Holiday Inn San Salvador, abre sus puertas al público con 130 habitaciones, un salón para eventos con capacidad de hasta 600 personas. Años después, en el 2006, Grupo Agrisal adquiere el Hotel Holiday Inn, remodelando sus instalaciones y colocándolo como líder en el segmento mid-scale market. 4 años después se lleva a cabo un relanzamiento de la marca Holiday Inn, que incluyó cambio en sus habitaciones, refrescamiento del logo y se reforzó la filosofía de servicio de la marca.

Franquicias 
Holiday Inn

Hoteles de El Salvador